Jugoslovanski izbor za Pesem Evrovizije 1987, imenovan Jugovizija '87, je potekal 7. marca v beograjskem centru Sava v okviru Dni jugoslovanske zabavne glasbe.

Zmagali so Novi fosili s pesmijo Ja sam za ples.

Tekmovalne skladbe

Glasovanje

Viri
 
 
 
 

1987 v glasbi
1987 v Jugoslaviji